Talaja est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Roope Talaja (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Silvija Talaja (née en 1978), joueuse croate de tennis

Toponyme

, ville du Gujarat
, grotte du Gujarat

Voir aussi
, localité russe de l'oblast de Magadan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme